Cullen – rzeka na Ziemi Ognistej
Miejscowości w USA:
 Cullen – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Webster
Gminy w USA:
 Cullen (ang. Cullen Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pulaski

Osoby i fikcyjne postacie:
 Edward Cullen
 Alice Cullen
 Renesmee Cullen
 Brett Cullen
 Esme Cullen
 Emmett Cullen
 Mark Cullen
 Charles Cullen
 Susan Cullen-Ward
 Jasper Cullen

Zobacz też 
 wrzód Cullena